Muhr heißen folgende geographischen Objekte:

 Muhr am See, Gemeinde im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Muhr (Salzburg), Gemeinde im Bezirk Tamsweg (Lungau), Land Salzburg
Gemeindeteile:

 Muhr (Gemeinde Muhr, Salzburg), Hauptort von Muhr, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Muhr (Gemeinde Ramingstein), Ortslage von Mitterberg bei Ramingstein, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg

Muhr ist der Familienname folgender Personen:

 Adelbert Muhr (1896–1977), österreichischer Schriftsteller, Journalist und Übersetzer
 Allan Muhr (1882–1944), amerikanischer Rugby-Union-Spieler, Sportfunktionär und -reporter, sowie Schauspieler in Frankreich
 Andreas Muhr (1904–1979), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter der CDU
 Bastian Muhr (* 1981), deutscher Künstler

 Caroline Muhr (1925–1978), deutsche Schriftstellerin
 Elisabeth Muhr-Jordan (1892–1971), österreichische Lehrerin, Politikerin (NSDAP) und Gaufrauenschaftsleiterin
 Gerd Muhr (1924–2000), deutscher Gewerkschafter, DGB-Funktionär 
 Gert Muhr (1943–2020), österreichischer Chirurg, Hochschullehrer und Buchautor
 Gotthard Muhr (1939–2013), österreichischer Maler, Grafiker, Bildhauer und Hochschullehrer
 Hans Muhr (1934–2022), österreichischer Brunnenbildhauer
 Heinz-Josef Muhr (1934), deutscher Landwirt und Bürgerrechtler
 Julius Muhr (1819–1865), deutscher Maler
 Lucie Muhr (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Michael Muhr (* 1944), österreichischer Elektrotechniker
 Michael Muhr (Politiker) (1845–1912), österreichischer Fleischhauer und katholisch-konservativer Politiker
 Roland Muhr (1948–2015), klassischer deutscher Organist und Kirchenmusiker
 Rudolf Muhr (* 1950), österreichischer Germanist
 Rudolfine Muhr (1900–1984), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Wolfgang Rupert Muhr (* 1976), österreichischer Schauspieler, Autor und Regisseur

Siehe auch:
 Mur
 Moer
 Moor
 Moore